Grimston (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Grimston (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Grimston (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Grimston (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk